Chautauqua Auditorium bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Chautauqua Auditorium (Colorado), NRHP-Nr. 74000562
 Chautauqua Auditorium (Illinois), NRHP-Nr. 78001190